Dave ou David Watt peut faire référence à : 

  (1978-), pilote de moto australien
  (1946-), informaticien britannique
 , avocat canadien, juge, auteur et professeur
  (1916-2015), joueur de cricket australien
  (1920-1996), joueur de cricket néo-zélandais
  (1885-1917), golfeur écossais

Voir aussi